Il Volejbol'nyj Klub Iskra Odincovo (in russo волейбольный клуб Искра Одинцово) è una società pallavolistica con sede a Odincovo; milita in Vysšaja Liga A.

Storia della società

Rosa 2012-2013

Palmarès

2002

1986, 1987

Giocatori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni